Secondo il mito, Amulio era figlio del re di Albalonga, Proca, e fratello minore di Numitore.

Biografia 
Amulio ignorò la volontà paterna, che designava Numitore come suo successore al trono, e ne usurpò il regno. Poi, durante una caccia, ne uccise i figli maschi e ne costrinse l'unica femmina, Rea Silvia, a consacrarsi vestale, impedendole, quindi, di avere una discendenza.

Ma la giovane donna era predestinata a diventare la madre di due gemelli, Romolo e Remo, concepiti con il dio Marte.

Amulio imprigionò la sacerdotessa e ordinò che due gemelli fossero gettati nel fiume Tevere ma il fato volle che i due gemelli si salvassero e fondassero Roma.

Da adulti essi spodestarono Amulio rimettendo sul trono di Albalonga il legittimo re, il loro nonno materno Numitore. Romolo e Remo, ormai cresciuti, un giorno furono assaliti dai banditi, i quali volevano vendicarsi dei bottini più volte perduti, a causa delle scorribande dei due gemelli. Romolo si difese energicamente, ma Remo fu catturato e condotto di fronte al re Amulio, con l'accusa di furto e di aver compiuto numerose scorribande nelle terre di Numitore. Per tali motivi fu consegnato a quest'ultimo.

Nel frattempo, Faustolo aveva raccontato a Romolo delle loro origini e del sangue reale. Romolo radunò, pertanto, un gruppo consistente di compagni contro Amulio, potendo anche contare su Remo, che era stato liberato dallo stesso Numitore, Aiutati da un gruppo di pastori, i due ragazzi uccisero Amulio.

Albero genealogico

Note

Bibliografia 
Fonti primarie
 Dionigi di Alicarnasso  Antichità romane
 Floro, Epitoma de Tito Livio bellorum omnium annorum DCC, I.
 Plutarco, Vite parallele, Teseo e Romolo, 3

Voci correlate 
 Re latini
 Fondazione di Roma
 Romolo e Remo

Collegamenti esterni 
 

Re latini
Personaggi della mitologia romana